Gold kan syfta på:

 Gold (1974) – en film från 1974
 Gold (2013) – en tysk film från 2013
 Gold (2016) – en amerikansk film från 2016
 Gold (album av Ryan Adams) – ett musikalbum av Ryan Adams
 Gold (East 17) – en sång av East 17
 Gold (sång av Spandau Ballet) – en sång av Spandau Ballet
 ABBA Gold – Greatest Hits – ett samlingsalbum med ABBA

Geografi

Australien 

 Gold Coast (ort), Queensland,